

Cinema 
 Hero – film del 1983 diretto da Subhash Ghai
 Hero – film del 1983 diretto da Alexandre Rockwell 
 Maradona l'eroe (Hero) – film documentario del 1986 diretto da Tony Maylam
 Eroe per caso (Hero) – film del 1992 diretto da Stephen Frears
 Hero (Ying xiong) – film del 2002 diretto da Zhang Yimou
 Hero – film del 2007 diretto da Masayuki Suzuki
 Hero – film del 2014 diretto da Manny Edwards

Musica 
 Hero – cantante sudcoreano, membro del gruppo TVXQ
 Hero – album di Clarence Clemons del 1985
 Hero – traccia dell'album Neu! '75 del gruppo krautrock tedesco Neu!
 Hero – singolo di Mariah Carey del 1993, dall'album Music Box
 Hero – singolo di Enrique Iglesias del 2001, dall'album Escape
 Hero – singolo di Chad Kroeger del 2002, dalla colonna sonora di Spider-Man
 Hero – singolo dei Mr. Children del 2002
 Hero – singolo degli Europe del 2004, dall'album Start from the Dark
 Hero – album dei Divinefire del 2005
 Hero – album di Kirk Franklin del 2005
 Hero – singolo di Nas del 2008, dall'album Untitled
 Hero – album di Charlotte Perrelli del 2008
 Hero – singolo di Charlotte Perelli del 2008, rappresentante della Svezia all'Eurovision Song Contest 2008
 Hero – album dei Van Canto del 2008
 Hero – singolo degli Skillet del 2009, dall'album Awake
 Hero – album dei Super Junior del 2013
 Hero – album di Maren Morris del 2016

Teatro 
 Ero (Hero) – personaggio di Molto rumore per nulla di William Shakespeare
 !Hero – opera rock su Gesù

Televisione 
 Hero – rete televisiva filippina
 Hero – serie televisiva (dorama) della Fuji Television del 2001
 Hero – serie televisiva sudcoreana del 2009
 Morte di un eroe (Hero) – episodio della prima stagione di Angel
 Eroe (Hero) – episodio della terza stagione di Battlestar Galactica

Altro 
 Hero – gruppo multinazionale alimentare
 Hero – genere di molluschi
 H.E.R.O. – videogioco del 1984
 Hero – serie di robot educativi
 Hero Paradiso – pittore italiano

Pagine correlate 
The Hero

Altri progetti